Ingvalsby kan syfta på:

 Ingvalsby, Kyrkslätt – en by i Kyrkslätts kommun, Nyland
 Ingvalsby, Karis – en by i Karis stad 
 Ingvalsby, Tenala – en by i Tenala i Nyland